Кипари́совик горохопло́дный () — вид деревянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 

Дерево 25—30(50) м высотой. Крона конусовидная или узкокеглевидная, ветви горизонтально распростёртые. Кора красновато-коричневая или красно-голубая, гладкая, отходит тонкими полосками. Веточки плоские, висячие, густо покрыты листьями. Листья (иголки) примыкающие, с отстоящими верхушками, сверху блестящие, тёмно-зелёные, снизу с белыми пятнами и полосками, имеют слабый аромат. Плоскостные листья яйцевидно-ланцетные, с желёзкой; боковые — сильносжатые, заострённые, равны плоскостным по длине.

Мужские стробилы из 6—10 пар буроватых пыльцевых мешков. Женские шишки многочисленные, мелкие, на коротких черешках, шаровидные, 6—8 мм в диаметре, желтовато-коричневые или тёмно-коричневые, созревают на первый год. Семянных чешуй 8—10(12), мягкие, не деревянистые, тонкие, вытянутые в ширину, вогнутые при созревании, вверху морщинистые, слабозаострённые, края надрезанные. Семян по 1—2 на чешуе; крыло тонкое, прозрачное, очень широкое с 5—6 смоляными желёзками на каждой стороне.

Распространение и экология 
Эндемик Японских островов, предпочитает влажные почвы.

Хозяйственное значение и применение 
Древесина высокого качества.

Интродуцирован в Европу из Японии в 1860 г. Используется в качестве декоративного растения. В ботаническом саду Петра Великого плодоносит, даёт самосев. Некоторые сорта: 'Aurea', 'Boulevard', 'Filifera', 'Plumosa', 'Squarrosa'.

Синонимика

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Кипарисовик
Флора Японского архипелага
Эндемики Японии
Растения, впервые описанные в книге Flora Japonica Зибольда